Казийак (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.
 Казийак (Эро) — коммуна во Франции, департамент Эро.